Frankfurt-Höchst, een voormalige stad en stadsdeel van Frankfurt
 Höchst (Vorarlberg), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg
 Höchst im Odenwald, een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
 Höchst (Altenstadt), een plaats in de gemeente Altenstadt, Hessen